Floquet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Thomas Floquet (1828–1896), französischer Politiker und ehemaliger Premierminister
 Étienne Joseph Floquet (1748–1785), französischer Komponist
 Gaston Floquet (1847–1920), französischer Mathematiker